Madley steht für:
 Madley (England), Ort in Herefordshire

Madley ist der Familienname folgender Personen:
 Jordan Madley (* 1978), kanadische Schauspielerin
 Robert Madley (* 1985), englischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Medley (Begriffsklärung)